Психо е жаргонно нарицателно име за човек, страдащ от психоза или психопатия.

Психо може да се отнася за:
 Романи
 Психо (роман), роман на Робърт Блох от 1959 година;
 Психо 2 (роман), роман на Робърт Блох от 1982 година;

 Филми
 Психо (филмова поредица):
 Психо (филм, 1960), филм от 1960 година, базиран на романа на Робърт Блох;
 Психо 2 (филм), продължение от 1983 година;
 Психо 3, продължение от 1986 година;
 Психо 4: Началото, прелюдия от 1990 година;
 Психо (филм, 1998), римейк на филма от 1960 година;

 Други
 Психо (сериал), телевизионен сериал от 2009 година.